Luis Cordero steht für:

 Luis Cordero Crespo (1833–1912), ecuadorianischer Jurist, Dichter und Politiker, Staatspräsident 1892 bis 1895
 Luis Cordero (Cañar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Azogues der ecuadorianischen Provinz Cañar